Alexandra Guiné (née en 1985), footballeuse française
 René Guiné (1768-1821), militaire français

Voir aussi